Inaugurujące zawody w ramach Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich 2019/2020 odbyły się w norweskim Lillehammer w dniach 7–8 grudnia 2019 roku.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego wygrała reprezentantka gospodarzy Maren Lundby z niespełna czteropunktową przewagą nad drugą Austriaczką Chiarą Hölzl. Trzecie miejsce w zawodach zajęła Słowenka Ema Klinec. W czołowej dziesiątce zawodów wśród skoczkiń z Norwegii znalazły się też Silje Opseth (6. miejsce) oraz Anna Odine Strøm (9. miejsce). Na starcie nie pojawiła się zgłoszona do konkursu Rosjanka Ksienija Kabłukowa. Zawody odbyły się z belki osiemnastej, dziewiętnastej oraz dwudziestej.

Pierwszy konkurs indywidualny w sezonie wygrała Maren Lundby uzyskując przewagę ponad dwudziestu punktów nad drugim miejscem, które zajęła reprezentująca Austrię Eva Pinkelnig. Trzecie miejsce na podium zajęła Chiara Hölzl straciwszy do miejsca wyżej ponad punkt. Wśród reprezentantek Norwegii w czołowej dziesiątce uplasowała się na ósmym miejscu Silje Opseth; trzy pozycje niżej sklasyfikowana została Anna Odine Strøm. W serii finałowej z powodu nieprzepisowego kombinezonu zdyskwalifikowana została Włoszka Elena Runggaldier. Cały konkurs odbył się z siedemnastej platformy startowej.

W kwalifikacjach do drugiego konkursu zwyciężyła ponownie Maren Lundby. Na drugim miejscu ze stratą wynoszącą szesnaście punktów uplasowała się Austriaczka Eva Pinkelnig. Trzecie miejsce zajęła Słowenka Nika Križnar. Podobnie jak w poprzednich kwalifikacjach na starcie nie pojawiła się zgłoszona do zawodów Ksienija Kabłukowa. Poza nią nie wystartowała także Amerykanka Tara Geraghty-Moats. Całe kwalifikacje przeprowadzone zostały z osiemnastej belki startowej.

Drugi konkurs indywidualny zakończył się drugim triumfem Norweżki Maren Lundby. Na drugim miejscu sklasyfikowana została Chiara Hölzl, która do zwyciężczyni straciła ponad piętnaście punktów. Skład podium zawodów uzupełniła Japonka Sara Takanashi. Z reprezentantek gospodarzy, podobnie jak w poprzednim konkursie punkty zdobyły Silje Opseth (14. miejsce) oraz Anna Odine Strøm (17. miejsce). Konkurs odbył się z osiemnastej, siedemnastej i szesnastej belki startowej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata kobiet w Lillehammer był Kristian Brenden oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Hubert Mathis, a jego asystentem – Yūtaka Minemura. Kontrolą sprzętu zajmowała się Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego – 6 grudnia 2019

Pierwszy konkurs indywidualny – 7 grudnia 2019

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego – 8 grudnia 2019

Drugi konkurs indywidualny – 8 grudnia 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2019/2020
Puchar Świata w skokach narciarskich w Lillehammer
2019 w Norwegii